Dumont se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Dumont de Sainte Croix
 Henri J. Dumont